Ix puede hacer referencia a:

 Ix, población de la comuna francesa de Bourg-Madame;
 Rodama Ix, seudónimo del escritor, caminante y músico amador Andrés Bonvin.
 el planeta Ix del universo de Dune, en Anexo:Planetas de Dune#Ix ; o
 el siglo IX de la era común.